Wasserschloss steht für:
 Wasserburg, allseitig von Wassergräben umschlossenes Schloss oder Burg
 Wasserschloss (Ingenieurwesen), Betriebseinrichtung einer Wasserkraftanlage oder Wasserleitung
 Wasserschloss (Medizin), Vorrichtung zur Druckregulation bei Drainagen
 Wasserschloss (Hydrologie), umgangssprachlicher Begriff für eine Wasser speichernde und versorgende Region

in Einzelnen dem Namen nach:
 Wasserschloss der Schweiz, hydrographische Landschaft am Zusammenfluss von Aare, Reuss und Limmat
 Freiburger Wasserschlössle, Frontseite eines Wasserhochbehälters in Freiburg im Breisgau
 Wasserschloss, historisches Gebäude in der Hamburger Speicherstadt.